

Astronomia
 1898 Cowell – asteroide della fascia principale

Geografia
Australia
 Cowell – città dell'Australia Meridionale
Stati Uniti d'America
 Cowell – centro abitato ora annesso a Concord, nella Contea di Contra Costa (California)

Persone
 Cressida Cowell – scrittrice britannica
 Henry Cowell – compositore, teorico musicale e pianista statunitense
 Philip Herbert Cowell – astronomo britannico
 Roberta Cowell – aviatrice britannica
 Simon Cowell – personaggio televisivo, produttore discografico e produttore televisivo britannico